Расширенная латиница — B () — четвёртый блок стандарта Юникод. Он был включён в стандарт начиная с версии 1.0, в которой для него был выделен диапазон U+0180…U+01FF; блок содержал 113 символов. В ходе объединения со стандартом ISO 10646 в версии 1.1 блок был расширен и были добавлены 35 символов. В версии 3.0 к блоку были добавлены ещё 30 символов.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Расширенная латиница — BОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+018x
| title="U+0180: LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE" | ƀ
| title="U+0181: LATIN CAPITAL LETTER B WITH HOOK" | Ɓ
| title="U+0182: LATIN CAPITAL LETTER B WITH TOPBAR" | Ƃ
| title="U+0183: LATIN SMALL LETTER B WITH TOPBAR" | ƃ
| title="U+0184: LATIN CAPITAL LETTER TONE SIX" | Ƅ
| title="U+0185: LATIN SMALL LETTER TONE SIX" | ƅ
| title="U+0186: LATIN CAPITAL LETTER OPEN O" | Ɔ
| title="U+0187: LATIN CAPITAL LETTER C WITH HOOK" | Ƈ
| title="U+0188: LATIN SMALL LETTER C WITH HOOK" | ƈ
| title="U+0189: LATIN CAPITAL LETTER AFRICAN D" | Ɖ
| title="U+018A: LATIN CAPITAL LETTER D WITH HOOK" | Ɗ
| title="U+018B: LATIN CAPITAL LETTER D WITH TOPBAR" | Ƌ
| title="U+018C: LATIN SMALL LETTER D WITH TOPBAR" | ƌ
| title="U+018D: LATIN SMALL LETTER TURNED DELTA" | ƍ
| title="U+018E: LATIN CAPITAL LETTER REVERSED E" | Ǝ
| title="U+018F: LATIN CAPITAL LETTER SCHWA" | Ə
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+019x
| title="U+0190: LATIN CAPITAL LETTER OPEN E" | Ɛ
| title="U+0191: LATIN CAPITAL LETTER F WITH HOOK" | Ƒ
| title="U+0192: LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK" | ƒ
| title="U+0193: LATIN CAPITAL LETTER G WITH HOOK" | Ɠ
| title="U+0194: LATIN CAPITAL LETTER GAMMA" | Ɣ
| title="U+0195: LATIN SMALL LETTER HV" | ƕ
| title="U+0196: LATIN CAPITAL LETTER IOTA" | Ɩ
| title="U+0197: LATIN CAPITAL LETTER I WITH STROKE" | Ɨ
| title="U+0198: LATIN CAPITAL LETTER K WITH HOOK" | Ƙ
| title="U+0199: LATIN SMALL LETTER K WITH HOOK" | ƙ
| title="U+019A: LATIN SMALL LETTER L WITH BAR" | ƚ
| title="U+019B: LATIN SMALL LETTER LAMBDA WITH STROKE" | ƛ
| title="U+019C: LATIN CAPITAL LETTER TURNED M" | Ɯ
| title="U+019D: LATIN CAPITAL LETTER N WITH LEFT HOOK" | Ɲ
| title="U+019E: LATIN SMALL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG" | ƞ
| title="U+019F: LATIN CAPITAL LETTER O WITH MIDDLE TILDE" | Ɵ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+01Ax
| title="U+01A0: LATIN CAPITAL LETTER O WITH HORN" | Ơ
| title="U+01A1: LATIN SMALL LETTER O WITH HORN" | ơ
| title="U+01A2: LATIN CAPITAL LETTER OI (alias LATIN CAPITAL LETTER GHA)" | Ƣ
| title="U+01A3: LATIN SMALL LETTER OI (alias LATIN SMALL LETTER GHA)" | ƣ
| title="U+01A4: LATIN CAPITAL LETTER P WITH HOOK" | Ƥ
| title="U+01A5: LATIN SMALL LETTER P WITH HOOK" | ƥ
| title="U+01A6: LATIN LETTER YR" | Ʀ
| title="U+01A7: LATIN CAPITAL LETTER TONE TWO" | Ƨ
| title="U+01A8: LATIN SMALL LETTER TONE TWO" | ƨ
| title="U+01A9: LATIN CAPITAL LETTER ESH" | Ʃ
| title="U+01AA: LATIN LETTER REVERSED ESH LOOP" | ƪ
| title="U+01AB: LATIN SMALL LETTER T WITH PALATAL HOOK" | ƫ
| title="U+01AC: LATIN CAPITAL LETTER T WITH HOOK" | Ƭ
| title="U+01AD: LATIN SMALL LETTER T WITH HOOK" | ƭ
| title="U+01AE: LATIN CAPITAL LETTER T WITH RETROFLEX HOOK" | Ʈ
| title="U+01AF: LATIN CAPITAL LETTER U WITH HORN" | Ư
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+01Bx
| title="U+01B0: LATIN SMALL LETTER U WITH HORN" | ư
| title="U+01B1: LATIN CAPITAL LETTER UPSILON" | Ʊ
| title="U+01B2: LATIN CAPITAL LETTER V WITH HOOK" | Ʋ
| title="U+01B3: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH HOOK" | Ƴ
| title="U+01B4: LATIN SMALL LETTER Y WITH HOOK" | ƴ
| title="U+01B5: LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE" | Ƶ
| title="U+01B6: LATIN SMALL LETTER Z WITH STROKE" | ƶ
| title="U+01B7: LATIN CAPITAL LETTER EZH" | Ʒ
| title="U+01B8: LATIN CAPITAL LETTER EZH REVERSED" | Ƹ
| title="U+01B9: LATIN SMALL LETTER EZH REVERSED" | ƹ
| title="U+01BA: LATIN SMALL LETTER EZH WITH TAIL" | ƺ
| title="U+01BB: LATIN LETTER TWO WITH STROKE" | ƻ
| title="U+01BC: LATIN CAPITAL LETTER TONE FIVE" | Ƽ
| title="U+01BD: LATIN SMALL LETTER TONE FIVE" | ƽ
| title="U+01BE: LATIN LETTER INVERTED GLOTTAL STOP WITH STROKE" | ƾ
| title="U+01BF: LATIN LETTER WYNN" | ƿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+01Cx
| title="U+01C0: LATIN LETTER DENTAL CLICK" | ǀ
| title="U+01C1: LATIN LETTER LATERAL CLICK" | ǁ
| title="U+01C2: LATIN LETTER ALVEOLAR CLICK" | ǂ
| title="U+01C3: LATIN LETTER RETROFLEX CLICK" | ǃ
| title="U+01C4: LATIN CAPITAL LETTER DZ WITH CARON" | Ǆ
| title="U+01C5: LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z WITH CARON" | ǅ
| title="U+01C6: LATIN SMALL LETTER DZ WITH CARON" | ǆ
| title="U+01C7: LATIN CAPITAL LETTER LJ" | Ǉ
| title="U+01C8: LATIN CAPITAL LETTER L WITH SMALL LETTER J" | ǈ
| title="U+01C9: LATIN SMALL LETTER LJ" | ǉ
| title="U+01CA: LATIN CAPITAL LETTER NJ" | Ǌ
| title="U+01CB: LATIN CAPITAL LETTER N WITH SMALL LETTER J" | ǋ
| title="U+01CC: LATIN SMALL LETTER NJ" | ǌ
| title="U+01CD: LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON" | Ǎ
| title="U+01CE: LATIN SMALL LETTER A WITH CARON" | ǎ
| title="U+01CF: LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON" | Ǐ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+01Dx
| title="U+01D0: LATIN SMALL LETTER I WITH CARON" | ǐ
| title="U+01D1: LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON" | Ǒ
| title="U+01D2: LATIN SMALL LETTER O WITH CARON" | ǒ
| title="U+01D3: LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON" | Ǔ
| title="U+01D4: LATIN SMALL LETTER U WITH CARON" | ǔ
| title="U+01D5: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON" | Ǖ
| title="U+01D6: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND MACRON" | ǖ
| title="U+01D7: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE" | Ǘ
| title="U+01D8: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND ACUTE" | ǘ
| title="U+01D9: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON" | Ǚ
| title="U+01DA: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND CARON" | ǚ
| title="U+01DB: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE" | Ǜ
| title="U+01DC: LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS AND GRAVE" | ǜ
| title="U+01DD: LATIN SMALL LETTER TURNED E" | ǝ
| title="U+01DE: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON" | Ǟ
| title="U+01DF: LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS AND MACRON" | ǟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+01Ex
| title="U+01E0: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON" | Ǡ
| title="U+01E1: LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE AND MACRON" | ǡ
| title="U+01E2: LATIN CAPITAL LETTER AE WITH MACRON" | Ǣ
| title="U+01E3: LATIN SMALL LETTER AE WITH MACRON" | ǣ
| title="U+01E4: LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE" | Ǥ
| title="U+01E5: LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE" | ǥ
| title="U+01E6: LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON" | Ǧ
| title="U+01E7: LATIN SMALL LETTER G WITH CARON" | ǧ
| title="U+01E8: LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON" | Ǩ
| title="U+01E9: LATIN SMALL LETTER K WITH CARON" | ǩ
| title="U+01EA: LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK" | Ǫ
| title="U+01EB: LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK" | ǫ
| title="U+01EC: LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON" | Ǭ
| title="U+01ED: LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK AND MACRON" | ǭ
| title="U+01EE: LATIN CAPITAL LETTER EZH WITH CARON" | Ǯ
| title="U+01EF: LATIN SMALL LETTER EZH WITH CARON" | ǯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+01Fx
| title="U+01F0: LATIN SMALL LETTER J WITH CARON" | ǰ
| title="U+01F1: LATIN CAPITAL LETTER DZ" | Ǳ
| title="U+01F2: LATIN CAPITAL LETTER D WITH SMALL LETTER Z" | ǲ
| title="U+01F3: LATIN SMALL LETTER DZ" | ǳ
| title="U+01F4: LATIN CAPITAL LETTER G WITH ACUTE" | Ǵ
| title="U+01F5: LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE" | ǵ
| title="U+01F6: LATIN CAPITAL LETTER HWAIR" | Ƕ
| title="U+01F7: LATIN CAPITAL LETTER WYNN" | Ƿ
| title="U+01F8: LATIN CAPITAL LETTER N WITH GRAVE" | Ǹ
| title="U+01F9: LATIN SMALL LETTER N WITH GRAVE" | ǹ
| title="U+01FA: LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE" | Ǻ
| title="U+01FB: LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE AND ACUTE" | ǻ
| title="U+01FC: LATIN CAPITAL LETTER AE WITH ACUTE" | Ǽ
| title="U+01FD: LATIN SMALL LETTER AE WITH ACUTE" | ǽ
| title="U+01FE: LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE" | Ǿ
| title="U+01FF: LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE AND ACUTE" | ǿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+020x
| title="U+0200: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE" | Ȁ
| title="U+0201: LATIN SMALL LETTER A WITH DOUBLE GRAVE" | ȁ
| title="U+0202: LATIN CAPITAL LETTER A WITH INVERTED BREVE" | Ȃ
| title="U+0203: LATIN SMALL LETTER A WITH INVERTED BREVE" | ȃ
| title="U+0204: LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE" | Ȅ
| title="U+0205: LATIN SMALL LETTER E WITH DOUBLE GRAVE" | ȅ
| title="U+0206: LATIN CAPITAL LETTER E WITH INVERTED BREVE" | Ȇ
| title="U+0207: LATIN SMALL LETTER E WITH INVERTED BREVE" | ȇ
| title="U+0208: LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE" | Ȉ
| title="U+0209: LATIN SMALL LETTER I WITH DOUBLE GRAVE" | ȉ
| title="U+020A: LATIN CAPITAL LETTER I WITH INVERTED BREVE" | Ȋ
| title="U+020B: LATIN SMALL LETTER I WITH INVERTED BREVE" | ȋ
| title="U+020C: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE" | Ȍ
| title="U+020D: LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE GRAVE" | ȍ
| title="U+020E: LATIN CAPITAL LETTER O WITH INVERTED BREVE" | Ȏ
| title="U+020F: LATIN SMALL LETTER O WITH INVERTED BREVE" | ȏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+021x
| title="U+0210: LATIN CAPITAL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE" | Ȑ
| title="U+0211: LATIN SMALL LETTER R WITH DOUBLE GRAVE" | ȑ
| title="U+0212: LATIN CAPITAL LETTER R WITH INVERTED BREVE" | Ȓ
| title="U+0213: LATIN SMALL LETTER R WITH INVERTED BREVE" | ȓ
| title="U+0214: LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE" | Ȕ
| title="U+0215: LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE GRAVE" | ȕ
| title="U+0216: LATIN CAPITAL LETTER U WITH INVERTED BREVE" | Ȗ
| title="U+0217: LATIN SMALL LETTER U WITH INVERTED BREVE" | ȗ
| title="U+0218: LATIN CAPITAL LETTER S WITH COMMA BELOW" | Ș
| title="U+0219: LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW" | ș
| title="U+021A: LATIN CAPITAL LETTER T WITH COMMA BELOW" | Ț
| title="U+021B: LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW" | ț
| title="U+021C: LATIN CAPITAL LETTER YOGH" | Ȝ
| title="U+021D: LATIN SMALL LETTER YOGH" | ȝ
| title="U+021E: LATIN CAPITAL LETTER H WITH CARON" | Ȟ
| title="U+021F: LATIN SMALL LETTER H WITH CARON" | ȟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+022x
| title="U+0220: LATIN CAPITAL LETTER N WITH LONG RIGHT LEG" | Ƞ
| title="U+0221: LATIN SMALL LETTER D WITH CURL" | ȡ
| title="U+0222: LATIN CAPITAL LETTER OU" | Ȣ
| title="U+0223: LATIN SMALL LETTER OU" | ȣ
| title="U+0224: LATIN CAPITAL LETTER Z WITH HOOK" | Ȥ
| title="U+0225: LATIN SMALL LETTER Z WITH HOOK" | ȥ
| title="U+0226: LATIN CAPITAL LETTER A WITH DOT ABOVE" | Ȧ
| title="U+0227: LATIN SMALL LETTER A WITH DOT ABOVE" | ȧ
| title="U+0228: LATIN CAPITAL LETTER E WITH CEDILLA" | Ȩ
| title="U+0229: LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA" | ȩ
| title="U+022A: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON" | Ȫ
| title="U+022B: LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS AND MACRON" | ȫ
| title="U+022C: LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE AND MACRON" | Ȭ
| title="U+022D: LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE AND MACRON" | ȭ
| title="U+022E: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT ABOVE" | Ȯ
| title="U+022F: LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE" | ȯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+023x
| title="U+0230: LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON" | Ȱ
| title="U+0231: LATIN SMALL LETTER O WITH DOT ABOVE AND MACRON" | ȱ
| title="U+0232: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH MACRON" | Ȳ
| title="U+0233: LATIN SMALL LETTER Y WITH MACRON" | ȳ
| title="U+0234: LATIN SMALL LETTER L WITH CURL" | ȴ
| title="U+0235: LATIN SMALL LETTER N WITH CURL" | ȵ
| title="U+0236: LATIN SMALL LETTER T WITH CURL" | ȶ
| title="U+0237: LATIN SMALL LETTER DOTLESS J" | ȷ
| title="U+0238: LATIN SMALL LETTER DB DIGRAPH" | ȸ
| title="U+0239: LATIN SMALL LETTER QP DIGRAPH" | ȹ
| title="U+023A: LATIN CAPITAL LETTER A WITH STROKE" | Ⱥ
| title="U+023B: LATIN CAPITAL LETTER C WITH STROKE" | Ȼ
| title="U+023C: LATIN SMALL LETTER C WITH STROKE" | ȼ
| title="U+023D: LATIN CAPITAL LETTER L WITH BAR" | Ƚ
| title="U+023E: LATIN CAPITAL LETTER T WITH DIAGONAL STROKE" | Ⱦ
| title="U+023F: LATIN SMALL LETTER S WITH SWASH TAIL" | ȿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+024x
| title="U+0240: LATIN SMALL LETTER Z WITH SWASH TAIL" | ɀ
| title="U+0241: LATIN CAPITAL LETTER GLOTTAL STOP" | Ɂ
| title="U+0242: LATIN SMALL LETTER GLOTTAL STOP" | ɂ
| title="U+0243: LATIN CAPITAL LETTER B WITH STROKE" | Ƀ
| title="U+0244: LATIN CAPITAL LETTER U BAR" | Ʉ
| title="U+0245: LATIN CAPITAL LETTER TURNED V" | Ʌ
| title="U+0246: LATIN CAPITAL LETTER E WITH STROKE" | Ɇ
| title="U+0247: LATIN SMALL LETTER E WITH STROKE" | ɇ
| title="U+0248: LATIN CAPITAL LETTER J WITH STROKE" | Ɉ
| title="U+0249: LATIN SMALL LETTER J WITH STROKE" | ɉ
| title="U+024A: LATIN CAPITAL LETTER SMALL Q WITH HOOK TAIL" | Ɋ
| title="U+024B: LATIN SMALL LETTER Q WITH HOOK TAIL" | ɋ
| title="U+024C: LATIN CAPITAL LETTER R WITH STROKE" | Ɍ
| title="U+024D: LATIN SMALL LETTER R WITH STROKE" | ɍ
| title="U+024E: LATIN CAPITAL LETTER Y WITH STROKE" | Ɏ
| title="U+024F: LATIN SMALL LETTER Y WITH STROKE" | ɏ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

Графическая таблица

См. также 
 Набор символов
 Основная латиница
 Расширенная латиница — A
 Расширенная латиница — C
 Расширенная латиница — D
 Расширенная латиница — E

Примечания